Gadurrà, fiume greco nel comune di Rodi sull'omonima isola.
Aeroporto di Gadurrà, struttura aeronautica sull'isola di Rodi.